Reiss är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Clotilde Reiss
 Georg Reiss
 Guy Reiss
 Helge Reiss
 Michael Reiss
 Mike Reiss
 Thorleif Reiss
 Wilhelm Reiss

Tyska efternamn